«Гитара» () — драматический фильм 2008 года режиссёра Эми Редфорд.

Сюжет 
Мел Уайлдер (Саффрон Берроуз) больна неоперабельным раком гортани. По словам лечащего врача ей остаётся жить не более двух месяцев. Опоздав после этого на работу, Мел узнаёт, что её уволили. Позвонив своему бойфренду Бретту, она настаивает на скорой встрече, чтобы сообщить о своём диагнозе. Но не выслушав её он предлагает расстаться.

Мел старается не унывать. Бросив свою скромную квартиру в подвале дома и сняв сбережения в банке, она арендует апартаменты с видом на набережную и планирует провести остаток жизни в роскоши. Во сне Мел вспоминает о мечте детства — желании научиться играть на электрогитаре, которое она ещё успеет осуществить.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 33 % положительных рецензий из 18.

Режиссёр фильма Эми Редфорд была номинирована на 3 премии — «Crystal Globe» кинофестиваля в Карловых Варах, «EDA Special Mention Award» Alliance of Women Film Journalists и «Golden Spike» Valladolid International Film Festival.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы США 2008 года
Фильмы-драмы США
Фильмы о раке
Фильмы на английском языке